Kabala (regio), een regio in Oğuz en in Bakoe.
 Kabala (Rapla), een plaats in de gemeente Rapla in Estland.
 Kabala (Türi), een plaats in de gemeente Türi in Estland.
 Kabala (Sierra Leone), een stad in de provincie Northern in Sierra Leone.
 Kabala (Gabon), een plaats in de provincie Haut-Ogooué in Gabon.
 Kabála, een stad in in Noordoost-Griekenland (Καβάλα).
 Kabala (Mardin), een stad in Turks Koerdistan

Zie ook 
 Kabbala (doorverwijspagina)